Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) () — серия спутников находящихся в ведении американской информационной службы по космическим данным об окружающей среде (NESDIS), обеспечивающих прогнозирование погоды, отслеживание штормов и метеорологические исследования. Спутники и наземная инфраструктура системы предоставляют таким потребителям, как национальная служба погоды (NWS), непрерывный поток данных об окружающей среде.

Спутники GOES выводятся на геостационарную орбиту с космодрома на мысе Канаверал.

Список спутников

Примечания 

Искусственные спутники Земли
Искусственные спутники Земли (США)
Метеорологические спутники
Космические аппараты по алфавиту
Геостационарные спутники Земли